Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 26 жовтня 1999 року лейблом Elektra Records. Загальна тривалість композицій становить 77:01. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список композицій 
 Act 1, Scene 1: «Regression» — 2:06
 Act 1, Scene 2: Part I. «Overture 1928» — 3:37
 Act 1, Scene 2: Part II. «Strange Deja Vu» — 5:12
 Act 1, Scene 3: Part I. «Through My Words» — 1:02
 Act 1, Scene 3: Part II. «Fatal Tragedy» — 6:49
 Act 1, Scene 4: «Beyond This Life» — 11:22
 Act 1, Scene 5: «Through Her Eyes» — 5:29
 Act 2, Scene 6: «Home» — 12:53
 Act 2, Scene 7: Part I. «The Dance of Eternity» — 6:13
 Act 2, Scene 7: Part II: «One Last Time» — 3:46
 Act 2, Scene 8: «The Spirit Carries On» — 6:38
 Act 2, Scene 9: «Finally Free» — 11:59

Посилання 
 Allmusic :огляд 
 Metal Storm огляд 
 Revelationz огляд
 Sputnikmusic :

Альбоми Dream Theater
Англомовні музичні альбоми